Der Coupe d’Europe 1967/68 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 10. Auflage fand beim Titelverteidiger Kempische Biljart Akademie vom 1. bis zum 2. Juni 1968 in Duffel statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Die belgische Mannschaft von der Kempischen Biljart Akademie aus Grobbendonk verteidigte in Duffel erfolgreich den Titel im Coupe d’Europe. Es war aber sehr knapp. Punktgleich Zweiter wurde der C.B. Barcelona nur aufgrund des schlechteren MGDs. Dritter wurde wieder der Billard Klub Amagerbro aus Kopenhagen, womit die ersten drei Plätze exakt die gleichen wie im Vorjahr waren. Für Verstimmung sorgte der Franzose Jean Marty. Er spielte nur am Samstag und beendete das Turnier. Danach wurden alle seine Matches als verloren gewertet.

Qualifikationsspiele für die Endrunde in Duffel

Finalrunde in Duffel

Abschlusstabelle 1967/68 

1968
Coupe dEurope 1967/68
Billardturnier in Belgien
Sportveranstaltung in der Provinz Antwerpen
Duffel